Silver Lake, Nueva Yorkpuede referirse a:

 Silver Lake (condado de Orange, Nueva York) - un lago en el pueblo de Wallkill.
 Silver Lake (condado de Otsego, Nueva York) - una aldea del pueblo de Pittsfield.
 Silver Lake (condado de Wyoming, Nueva York) - una aldea del pueblo de Castile.
 Silver Lake (Staten Island) - un barrio de Staten Island.
 Silver Lake (Woodridge, New York) - un lago del condado de Sullivan.